Селниця — село в Боснії і Герцеговині, в громаді Коніц
 Селниця — село в Боснії і Герцеговині, в громаді Томиславград